GMRS ist die Abkürzung für:

 General Mobile Radio Service – ein Funknetz mit großen Reichweiten in Süd- und Nordamerika
 Global Modular Reconstruction System, ein chirurgisches, prothetisches Verfahren zur Wiederherstellung der Funktionalität der unteren Extremitäten, siehe Endoprothese
 The German Maritime Rescue Service, die englische Bezeichnung für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

GMRS